Gaston Courbe d'Outrelon (25 d'octubre de 1874 - ?) fou un ciclista francès. Va guanyar una medalla de bronze al Campionat del món de velocitat de 1899 darrere dels estatunidencs Major Taylor i Tom Butler.

Enllaços externs 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a cyclebase.nl
 Fitxa a museociclismo.it

Ciclistes francesos